Seznam brigad z zaporedno številko 41.

Seznam 
 Pehotne
 41. pehotna brigada (ZDA)

 Artilerijske
 41. poljska artilerijska brigada (ZDA)

Glej tudi